Kelvin steht für:

 Kelvin, SI-Basiseinheit der Temperatur
 davon abgeleitet die Farbtemperatur, eine Klassifizierung von Leuchtmitteln
 Lord Kelvin, siehe William Thomson, 1. Baron Kelvin (1824–1907), britischer Physiker
 Kelvin (Vorname), männlicher Vorname
 Kelvin (Fluss), Zufluss des Clyde in Schottland
 Kelvin Diesels, britisches Unternehmen und ehemaliger Automobilhersteller
 Kelvin-Nationalpark, Nationalpark in Queensland, Australien
 Kelvin Crests, Gebirge im Grahamland, Antarktika
 Kap Kelvin, Gebirge auf dem Mond
 Rupes Kelvin, Geländeabbruch auf dem Mond

Siehe auch:
 Calvin (Begriffsklärung)